Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Miloslav Mečíř che ha battuto in finale Jakob Hlasek 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Mats Wilander (secondo turno)
 Anders Järryd (secondo turno)
 Pat Cash (quarti di finale)
 Stefan Edberg (primo turno)

 Joakim Nyström (semifinali)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Ramesh Krishnan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1985